Rutshuru kan syfta på följande platser:

Kongo-Kinshasa 

 Rutshuru (territorium), Norra Kivu, 
 Rutshuru (vattendrag), Norra Kivu,
 Rutshuru (ort), Norra Kivu,